Man to Man (1922), een film van Stuart Paton
Man to Man (1930), een film van Allan Dwan
Man to Man (2005), een film van Régis Wargnier